Metropolis Records — дистрибьюторский лейбл со штаб-квартирой в Филадельфии, США, специализирующийся на музыкальных жанрах электро-индастриал, синти-поп, фьючепоп, дарквейв и готик-рок.

Лейблы, распространяемые через Metropolis Records: A Different Drum, Alfa Matrix, Cleopatra Records, Nilaihah Records, KMFDM, Projekt Records, Strange Ways Records, DSBP и WTII Records.

Группы 
Многие группы выпускаются одновременно на европейских лейблах и на Metropolis Records в Северной Америке.

Среди них:

 16 Volt
 Accessory
 Alphaville
 And One
 Apoptygma Berzerk
 Assemblage 23
 backandtotheleft
 Battery Cage
 Bauhaus
 Bella Morte
 Claire Voyant
 Clan of Xymox
 Combichrist
 Covenant
 Das Ich
 Delaware
 Diary of Dreams
 Dismantled
 Download
 Electric Six
 Epoxies
 Front 242
 Front Line Assembly
 Funker Vogt
 Gary Numan
 Hanzel und Gretyl
 Haujobb
 Icon of Coil
 Imperative Reaction
 KEN
 KMFDM
 London After Midnight
 Mesh
 mind.in.a.box
 Mindless Self Indulgence
 Moving Units
 PIG
 Psyclon Nine
 Skinny Puppy
 The A.K.A.s
 The Birthday Massacre
 theSTART
 Velvet Acid Christ
 VNV Nation
 Wolfsheim
 Wumpscut

Ссылки 
 Официальный сайт
 Заказы по почте Metropolis
 Metropolis на MySpace

Лейблы звукозаписи США
Компании, основанные в 1995 году
Готик-лейблы
Индастриал-лейблы